Het engelse woord voor Reddingsboot
 Lifeboat (film), een thrillerfilm van Alfred Hitchcock
 Lifeboat (album), een album van de Sutherland Brothers